Pierre Legrain (1889-1929) – ebanista francese
 Pierre Legrain (1920) – atleta francese